Исальсу () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ронкаль-Саласар. Занимает площадь 7,3 км². Население — 47 человек (на 2006 год). Расстояние до административного центра провинции — 88 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Izalzu
 Izalzu en GoogleMaps

Муниципалитеты Наварры